Milagro kan syfta på:

 Milagro (film) – en amerikansk film från 1988

Geografi

Argentina 

 Padre Lozano, ort, Salta, 
 Milagro (kommunhuvudort i Argentina), La Rioja,

Spanien 

 Milagro (kommun i Spanien, Navarra, Provincia de Navarra, lat 42,24, long -1,76), 
 Milagro (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar